Il doppio del torneo di tennis Queen's Club Championships 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Maks Mirny 6-4, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (campioni)

 Stephen Huss /  Wesley Moodie (secondo turno)
 František Čermák /  Leoš Friedl (quarti di finale)
 Wayne Black /  Jeff Coetzee (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Justin Gimelstob (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 2006